Distretto di Kusini – distretto della Tanzania nella regione di Zanzibar Centro-Sud
 Kilema Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto rurale di Moshi, regione del Kilimangiaro
 Kikuyu Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto urbano di Dodoma, regione di Dodoma
 Kirua Vunjo Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto rurale di Moshi, regione del Kilimangiaro
 Machame Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto di Hai, regione del Kilimangiaro
 Mamba Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto rurale di Moshi, regione del Kilimangiaro
 Masama Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto di Hai, regione del Kilimangiaro
 Mwika Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto rurale di Moshi, regione del Kilimangiaro
 Mtambwe Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto di Wete, regione di Pemba Nord
 Mwanga Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto urbano di Kigoma-Ujiji, regione di Kigoma
 Uru Kusini – circoscrizione della Tanzania nel distretto rurale di Moshi, regione del Kilimangiaro